Prnjavor ist der Name
einer Stadt in der Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina, siehe Prnjavor (Bosnien)
einer Stadt im Bezirk Mačva in Serbien, siehe Prnjavor (Serbien).